Bern kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Bern, huvudstad, 
 Bern (kanton), kanton
 Bern (distrikt), ett historiskt distrikt

USA 

 Bern, Kansas, ort, Nemaha County,